Als Speedbike wird bezeichnet

 ein Gerät zum Indoorcycling, siehe Fahrradergometer 
 eine Variante des Rennrads mit geradem Lenker